akumulacja (ekonomia)
 akumulacja (geologia)

Zobacz też